Die ICC Trophy 1982 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 1983. Das Turnier wurde zwischen dem 16. Juni und dem 10. Juli 1982 in England ausgetragen. Gewinner war Simbabwe, das sich im Finale gegen Bermuda mit 5 Wickets durchsetzen und sich damit für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 16 Associate-Member des ICC teilgenommen:

Format 
Die 16 Mannschaften wurden auf zwei Gruppen zu je acht Teams aufgeteilt. Deren Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für das Halbfinale. Deren Sieger qualifizierten sich für das Finale, dessen Gewinner sich für die Weltmeisterschaft qualifizierte.

Turnier

Vorrunde

Gruppe A 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe B 
 Tabelle

 Spiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 

1982
Cricket 1982
Cricket-Wettbewerb in England